O Campeonato Italiano de Futebol de 2013-2014 (ou Serie A TIM, por motivos de patrocínio) foi a 82° edição da competição máxima do futebol italiano. Iniciou-se em 24 de agosto de 2013 e encerrou-se em 18 de maio de 2014. A Juventus sagrou-se a campeã da competição.

Promovidos e Rebaixados 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Informação dos Clubes

Classificação final

1 - Devido ao não pagamento de salários dos jogadores e a uma dívida complexa com a FIGC, a vaga do Parma na Liga Europa de 2014–15 foi retirada. Com a 2.ª vaga italiana para a competição faltando definição, a participação no torneio foi dada ao Torino.

Confrontos

Artilharia

Ligações externas

Desporto na Itália em 2013
Desporto na Itália em 2014
Campeonato Italiano de Futebol - Série A